TEX45 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 505 амінокислот, а молекулярна маса — 57 331.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки